

Pseudonyme 
Annabel est un pseudonyme porté par :

 Annabel, chanteuse, compositeur, interprète de country folk française.
 Annabel, dessinatrice française de bande dessinée.

C'était aussi après guerre le prénom sous lequel était connu le personnage germanopratin d'Annabel Buffet.

Voir aussi